Bianco e nero – una forma di rappresentazione visuale che non utilizza i colori, ma solo tonalità di grigio
Bianco e Nero – rivista di critica cinematografica italiana fondata nel 1937
Bianco e nero – film del 1975, diretto da Paolo Gambescia e Paolo Pietrangeli
Bianco e nero – brano della Premiata Forneria Marconi presente nell'album Suonare suonare del 1980
Bianco e nero – film del 2008, diretto da Cristina Comencini
Bianco e Nero – opera postuma dello scrittore Giovannino Guareschi
Bianco e Nero – programma radiofonico in onda su Radio 1, condotto da Giancarlo Loquenzi
Bianco e nero – album discografico di Bianca Atzei del 2015

Pagine correlate
Black and White (disambigua)